DCD est un sigle qui peut désigner :
 Dead Can Dance, un groupe de musique ;
 Def Con Dos, un groupe de musique ;
 , un signal de la norme RS-232.